Leșnița se poate referi la:

 Leșnița, un sat în comuna Sandanski, regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Leșnița, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci, Bulgaria

 Râul Leșnița, curs de apă, afluent al râului Horoaba

Vezi și 
 Leș (dezambiguizare)